Movimento Riformatore (Mouvement Réformateur) – partito politico belga 
 Movimento Riformatore – coalizione politica francese
 Movimento Riformatore (Movimiento Reformador) – partito politico guatemalteco